Melle – gmina w Belgii
 Melle – miejscowość i gmina we Francji
 Melle – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Melle – miejscowość we Włoszech
 Thomas Melle – niemiecki pisarz
 melle – turniej rycerski

Zobacz też:
 New Melle